Karel V. Moudrý (21. ledna 1338 Vincennes – 16. září 1380 Nogent-sur-Marne) byl od roku 1364 francouzský král z dynastie Valois.

Životopis 

Karel V. byl nejstarším synem Jana II. a jeho manželky české princezny Jitky Lucemburské. Trpěl zdravotními obtížemi. Byla zpochybňována jeho legitimita. Byl velmi ambiciózní a inteligentní. V zájmu království neváhal porušit své dané slovo. Zajímal se o vědu a literaturu. Od roku 1349 byl dauphinem z Vienne. V roce 1355 se stal normandským vévodou. V době zajetí svého otce v Anglii jej zastupoval jako místodržitel. Následně se v roce 1358 stal regentem Francie. Během regentství pokračovaly útoky Anglie, a také propuklo povstání Étienna Marcela a povstání sedláků - Jacquerie. V roce 1360 uzavřel s Angličany mír v Brétigny. Anglie získala Akvitánii a Calais. Po smrti svého otce byl 19. května 1364 korunován francouzským králem v katedrále v Remeši. V roce 1369 obnovil stoletou válku a se svými podporovateli dokázal získat zpět Akvitánii. V roce 1372 zvítězil v bitvě u La Rochelle, kde spolu s Kastilii zničil 50 anglických lodí. Zemřel v důsledku nemoci v září 1380 a jeho ostatky byly pohřbeny zvlášť – srdce bylo uloženo v rouenské katedrále Notre Dame, tělo v tradičním královském pohřebišti v bazilice sv. Diviše a vnitřnosti po matčině boku v klášteře Maubuisson.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
 www.valois.org 
 genealogie-mittelalter.de
 Valois

Dynastie Valois
Francouzští dauphini
Francouzští regenti
Normandští vévodové
Francouzští králové
Katoličtí panovníci
Osobnosti stoleté války
Osoby trpící dnou
Narození 21. ledna
Narození v roce 1338
Narození ve Vincennes
Úmrtí 16. září
Úmrtí v roce 1380
Pohřbení v bazilice Saint-Denis
Muži
Vévodové z Touraine